A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a férfi kenu kettes 500 méteres futamokat július 6.-án és július 7.-én rendezték San Giorgio di Nogaróban.

Előfutamok

Elődöntő

Döntő

Források 
 

Kajak-kenu a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon